Első ágfalvi összecsapás
 Második ágfalvi összecsapás